Pěnčín est un toponyme qui peut désigner :

Pěnčín, une commune du district de Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec ;
 Pěnčín, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec ;
 Pěnčín, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie